Los términos Hermandad o Cofradía de las Angustias pueden hacer referencia a las siguientes cofradías y hermandades:

La Hermandad del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y de Nuestra Señora de las Angustias de Alicante.
La Hermandad de Nuestra Señora de las Angustias de Ayamonte.
La Hermandad de "Las Angustias" de Estepa.
La Real e Ilustre Cofradía de Penitencia de Nuestra Señora de las Angustias Coronada de Santa María de la Alhambra de Granada.
La Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias y Soledad de León.
La Cofradía de Servitas de María Santísima de las Angustias de Murcia.
La Congregación de Jesús Rescatado y Nuestra Señora de las Angustias de Salamanca.
 La Real, Ilustre y Fervorosa Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Salud y María Santísima de las Angustias Coronada de Sevilla.
 La Ilustre Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de las Angustias de Valladolid.
 La Agrupación Parroquial del Santísimo Cristo de la Misericordia, Nuestra Señora de las Angustias y San Antonio de Padua (Dos Hermanas, Sevilla) salida procesional  en viernes de Dolores con la virgen de las Angustias.